Содомора:
 Содомора Андрій Олександрович — український перекладач, письменник, науковець
 Содомора Михайло — український громадсько-політичний діяч, селянин
 Содомора Микола Григорович (28 вересня 1897р., с.Новосілки-Кут — † 6 квітня 1979р., Львів) — священник УГКЦ, політв'язень.
Українські прізвища